Покровський собор — собор у Охтирці;
 Покровський собор — собор у Рівному;
 Покровський собор — собор у Севастополі;
 Покровський собор — собор у Харкові;

Церкви Покрови Пресвятої Богородиці